Бала́вина — женская форма русской фамилии .

 Белавина, Александра Дмитриевна (род. 1989) — трёхкратная чемпионка мира ITHF по настольному хоккею, актриса.
 Белавина, Любовь Валерьевна (род. 1971) — российская бегунья.
 Белавина, Нонна Сергеевна (в замужестве Миклашевская; 1915—2004) — русская поэтесса и общественный деятель первой волны эмиграции.

См. также